Mi-parti (kleding), een begrip in kleding
Mi-parti (Lutosławski), een compositie van Wiltold Lutosłlawski, met als basis het hierbovengenoemde